Madhubani (stad), een stad in de Indiase staat Bihar
Madhubani (district), een district in de Indiase staat Bihar
Madhubani (schilderstijl), een traditionele schilderstijl uit de Indiase staat Bihar
Madhubani (Nepal), een plaats in de Nepalese zone Janakpur